Toponímia:
 Attica (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Attica (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Attica (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Attica (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Cinema: Attica (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1980 dirigida per Marvin J. Chomsky